Loanda (Gabon), een plaats in de Gabonese provincie Ogooué-Maritime
 Loanda (Paraná), een stad in de Braziliaanse staat Paraná
 oude spelling van Luanda (doorverzijspagina)